Сан-Марино принимало участие в зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), но не завоевало ни одной медали. Единственным участником был горнолыжник Джан Маттео Джордани, который нёс флаг сборной Сан-Марино на церемонии открытия Олимпийских игр.

Горнолыжный спорт 

Джордани выступал в гигантском слаломе, где в общей сложности участвовало 79 лыжников. Он занял 57 место по результатам двух попыток, показав худшее время среди всех финишировавших спортсменов.

Мужчины

Примечания 

2002 год в Сан-Марино
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года